Gustav Dahl kan være flere personer:

 Gustav Frederik Dahl – dansk cykelrytter.
 Gustav Klitgård Dahl – dansk fodboldspiller.